Ла Буфита има више значења:

 Ла Буфита (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Буфита (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику